Jon Bakero, futbolista español
 José Mari Bakero, futbolista español